est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes, découvert dans des sédiments du Crétacé moyen (entre les étages stratigraphiques Albien et Cénomanien, il y a environ 105 millions d'années) au Maroc. Certains chercheurs, comme David Unwin, considèrent le genre comme un synonyme plus récent de Coloborhynchus.

Description 
Le genre a été nommé et décrit en 1999 par  et Alexander Kellner. Siroccopteryx signifie "« aile du sirocco »". "Sirocco" renvoie au vent chaud qui provient de l'Afrique du Nord et traverse ensuite la Méditerranée ; "pteryx", "aile" en grec, est le suffixe commun aux genres de ptérosaures. L'épithète de l'espèce type Siroccopteryx moroccensis fait référence à son pays d'origine. 

Ce ptérosaure n'est connu que de la partie avant de la mâchoire avec des dents. L'holotype fossile, LINHM 016 (Long Island Natural History Museum), a été trouvé dans la province d'Errachidia, dans une couche de grès rouge, alluvion à grains fins de l'Albien-Cénomanien. Il consiste en dents de devant et en un museau non compressé. Le museau est long et étroit, avec une grande partie terminale allongée, avec une sorte de crête en forme de quille antérieure plus élevée que celle d’Anhanguera mais moins haute que celle de Coloborhynchus ou de Tropeognathus. Les dents sont tranchantes mais courtes, et plus robustes que celle de Anhanguera. L'os est rugueux, avec d'étranges marques de rides et dépressions, dont les scientifiques se demandent si elles sont liées aux conditions de conservation, ou à une maladie de l'animal.

L'envergure de ce grand ptérosaure devrait être de quatre à cinq mètres. Il est probable que cet animal était un planeur et qu'il s'est aventuré dans la mer au large des côtes de l'Afrique pour capturer des poissons et d'autres proies qui nagent près de la surface.

Phylogénie 
Les scientifiques ne s'accordent pas sur la famille à laquelle appartient Siroccopteryx.
 
Les descripteurs de Siroccopteryx l'ont placé dans la famille des Anhangueridae (définie par Kellner). David Unwin affirme en 2001 qu'il s'agit d'un membre des Ornithocheiridae, et plus précisément d'une espèce du genre Coloborhynchus. Cela a fait débat. La même année, Michael Fastnacht affirme que Siroccopteryx est plus proche du genre Anhanguera . Alexander Kellner et Rodrigues (2009) considèrent Siroccopteryx comme un genre distinct et pensent qu'il forme un clade avec Coloborhynchus clavirostris et .

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé
Ptérosaure d'Afrique
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 1999